

Luoghi 
 i Monti Virunga, al confine fra Ruanda, Uganda e Repubblica Democratica del Congo
 il Parco nazionale dei Virunga, nella Repubblica Democratica del Congo

Spettacolo  
 l'Orchestra Virunga, un gruppo musicale di rumba congolese
 Virunga: The Passion of Dian Fossey, un saggio di Farley Mowat
Virunga, documentario di Orlando von Einsiedel

Altro 
 la DC Virunga, una squadra di calcio congolese